Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1967 werd op 11 en 12 februari in het Bislett stadion in Oslo gehouden.

Titelverdediger was de Nederlander Kees Verkerk, die in het Ullevi te Göteborg wereldkampioen van 1966 was geworden. Verkerk prolongeerde zijn wereldtitel Allround.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1967
Langebaanschaatsen in 1967
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1967